Die KEB Hana Bank Korea Open 2019 waren ein Tennisturnier im Rahmen der WTA Tour 2019, das vom 16. bis 22. September in Seoul stattfand. Das Hartplatzturnier der Kategorie International wurde parallel zu den Toray Pan Pacific Open 2019 in Tokio und den Guangzhou International Women’s Open 2019 ausgetragen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Seoul